The Great Plane Robbery – film del 1940 diretto da Lewis D. Collins
The Great Plane Robbery –  film del 1950 diretto da Edward L. Cahn